20-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 28 квітня 1965 року. Монету присвячено 20-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. На реверсі монети було зображено пам'ятник воїну-визволителю в Берліні — радянський меморіальний комплекс в Трептов-парку, де поховано близько п'яти тисяч радянських воїнів. Являє собою фігуру радянського солдата, в одній руці якого — меч, що розрубує нацистську свастику, на іншій — врятована з руїн поверженого Берліна маленька німецька дівчинка. У основи пам'ятника розташований мавзолей.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Карбованець «20-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною» — став першою радянською ювілейною монетою. Також це перша монета присвячена перемозі СРСР у Великій Вітчизняній війні, у зв'язку з цим випускалися монети вартістю в 1 карбованець у 1975, 1985 роках і 3 карбованці у 1991 році.

У 1988 році було викарбувано спеціальну партію — 55 000 екземплярів цього рубля з якістю пруф для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «9 МАЯ 1965 • 1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожче від звичайних екземплярів 1965 року випуску.

Опис та характеристики монети

Аверс 
На аверсі в верхній частині диска — герб СРСР з п'ятнадцятьма витками стрічки, під ним — горизонтальна риса з потовщенням посередині, ліворуч від риси — літери «СС», праворуч — «СР», під рискою напис у два рядки — «ОДИН РУБЛЬ», по колу — обідок з опуклих крапок.

Реверс 
На реверсі монети зображено пам'ятник воїну-визволителю, встановленого в берлінському Трептов-парку, скульптора Є. В. Вучетича. Уздовж гурта по колу напис «ПОБЕДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ». У середній частині, ліворуч від зображення пам'ятника знаходиться цифра «XX», праворуч напис «ЛЕТ». Виступаючий кант по колу. Зображення пам'ятника і написи рельєфні.

Гурт 
Розміщені написи «9 МАЯ 1965» та «ОДИН РУБЛЬ», розділені двома зірочками. Написи і зірочки поглиблені.

Автори 
 Художник: Н. А. Соколов (аверс) і А. В. Козлов (реверс)
 Скульптор: А. В. Козлов

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 

Ювілейні монети СРСР